Rozgrywki grupy B na Mistrzostwach Europy w Curlingu 2011 odbyły się równocześnie z zawodami grupy A. Z grupy C awansowały obie reprezentacje Polski, kobieca reprezentacja Słowacji oraz męska reprezentacja Litwy.

W rywalizacji kobiet triumfowały Węgierki, w 2012 zadebiutują w najwyższej klasie rozgrywek. W finale znalazły się również Finki. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się Rosjanie, przed Węgrami.

Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

Zawiera również wyniki challenge'u do MŚ

Playoff

Finał 
9 grudnia 2010; 13:00

Mały finał 
10 grudnia 2010; 9:30

Półfinał 
9 grudnia 2010; 8:00

1-2 
8 grudnia 2011; 20:00

3-4 
8 grudnia 2011; 20:00

Tie-breaker 
Tee shot:
 : 40,71 cm
 : 48,51 cm
 : 61,50 cm

7 grudnia 2011; 20:00

8 grudnia 2011; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
3 grudnia 2011; 12:30

Sesja 2. 
3 grudnia 2011; 20:30

Sesja 3. 
4 grudnia 2011; 12:00

Sesja 4. 
4 grudnia 2011; 20:00

Sesja 5. 
5 grudnia 2011; 12:00

Sesja 6. 
5 grudnia 2011; 20:00

Sesja 7. 
6 grudnia 2011; 12:00

Sesja 8. 
6 grudnia 2011; 20:00

Sesja 9. 
7 grudnia 2011; 12:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

Zawiera również wyniki challenge'u do MŚ

Playoff

Finał 
9 grudnia 2010; 13:00

Mały finał 
10 grudnia 2010; 9:30

Półfinał 
9 grudnia 2010; 8:00

1-1 
8 grudnia 2011; 20:00

2-2 
8 grudnia 2011; 20:00

Tie-breaker 
8 grudnia 2011; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
3 grudnia 2011; 7:30

Sesja 2. 
3 grudnia 2011; 16:30

Sesja 3. 
4 grudnia 2011; 8:00

Sesja 4. 
4 grudnia 2011; 16:00

Sesja 5. 
5 grudnia 2011; 8:00

Sesja 6. 
5 grudnia 2011; 16:00

Sesja 7. 
6 grudnia 2011; 8:00

1 - w 10. endzie Białorusinom skończył się dozwolony czas na wykonywanie zagrań.

Sesja 8. 
6 grudnia 2011; 16:00

Sesja 9. 
7 grudnia 2011; 8:00

Sesja 10. 
7 grudnia 2011; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 Mistrzostwa Europy w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2011
2011 w curlingu
2011 w Rosji
Curling w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie